Джабык-Карагайский бор — островной реликтовый бор, являющийся ботаническим памятником природы областного значения, находится в Карталинском районе Челябинской области Российской Федерации. Представляет собой реликтовые остатки древних лесов, которые ранее сплошь покрывали обширные пространства от Южного Урала до предгорий Алтая. Название произошло от  — «закрытый»,  — «сосна», то есть «местность, закрытая (покрытая) сосной». Решением Челябинского облисполкома от 21 января 1969 года был объявлен памятником природы областного значения.

Местонахождение 
Джабык-Карагайский бор расположен на территории Анненского лесхоза, примерно посередине степной зоны равнинных зауральских пространств Челябинской области, вдоль шестидесятого меридиана, где проходит Урало-Тобольский водораздел, по которому во многих местах обнажаются большие гранитно-гнейсовые массивы, высотой до 350 м, а иногда до 450 м над уровнем моря и, зачастую, покрытые, сосновыми борами, а в понижениях — берёзовыми колками. Восточная граница бора примыкает к окраинам Западно-Сибирской равнины, южная — к северным окраинам Тургайской впадины.

В Джабык-Карагайском бору начинаются два десятка рек, среди них: Нижний Тогузак, Караталы-Аят, Карагайлы-Аят, Зингейка.

Площадь — более 120 тыс. га (по другим источникам — 96 тыс. га).

Характеристика 
Джабык-Карагайский бор — включает в себя фрагменты лесной, степной и луговой растительности. Лесные массивы бора прерываются каменистыми россыпями, пастбищами, а в понижениях рельефа — небольшими болотами. Разнообразие видов растений луговых и степных растительных ценозов гораздо выше, чем лесных. Кроме процесса формирования растительных сообществ, в результате взаимодействия луговых и степных видов растений, идёт включение в состав и некоторых лесных видов. Травяной покров сложен преимущественно степными растениями, причем преобладают сухие остепнённые боры и мелкозлаковые сосновые редколесья, мало характерные для островных боров лесостепи. Поэтому этот ландшафт также определяют как «ложная лесостепь». Почвы скелетные подзолистые темно-серые и серые среднемощных чернозёмов, солонцов. Климат резко континентальный. Хронический недостаток влаги, малое количество осадков весной, холодные и суровые зимы, жаркое и засушливое лето сдерживают процессы естественного лесовозобновления.

Бор можно отнести к следующим группам редких растительных сообществ:
 экстразональные сообщества в местах контактов зональных типов растительности.
 четвертичные реликтовые сообщества (наподобие островных сосновых боров Казахстана);
 сообщества на своеобразных субстратах (выходы останцевых гранито-гнейсовых пород).

Животный мир представлен барсуком, отрядом грызунов, как сурки, суслики, полевые мыши; 5 видов животных занесены в Красную книгу Челябинской области, среди них балобан, стрепет и филин. Из крупных растительноядных животных: лось, косуля сибирская. Из крупных хищников распространены больше, чем в лесной зоне, волк и обыкновенная лисица.

Литература 
 Абрамова Л. П., Аткина Л. И., Жучков Е. А., Залесов С. В., Луганский Н. А., Нагимов З. Я., Суставова О. В., Соколов Г. И., Стародубцева Н. И., Степанов А. С. Джабык-Карагайский бор: Монография. — Екатеринбург: Урал. лесотех. ун-т, 2005. — 299 с.

Ссылки 
 
 http://www.geografia.ru/chelyabinskaya.html
 http://www.agtu.ru/lh_2006/sx/art/316461/cp/1/br/316459/discart/316461.html
 

Боры России
Ботанические памятники природы
Памятники природы Челябинской области
Реликтовые леса
Лесные массивы по алфавиту